Retaliation — четвертий студійний альбом американського репера Keak da Sneak, виданий 15 січня 2002 р. лейблом Black Market Transit. За перший тиждень реліз розійшовся накладом у 2,5 тис. проданих копій. Мастеринг: Кен Лі.

Список пісень 

 «So Quik» — 4:52
 «No Remorse» — 4:13
 «Get You Lit» — 4:38
 «Don't Wanna See Me» — 3:19
 «Squash Suckers» (з участю Scheem) — 3:28
 «Welcome to Oakland» — 4:19
 «In This Game» — 4:10
 «Shockn Niggaz» (з участю Killa Tay та Cilla Caine) — 3:46
 «It's the Sneak» — 4:13
 «Industry Rule» — 3:44
 «Me Me No and Fuck with These» — 3:32
 «Out My Pocket» — 4:00
 «Ride fo This» — 3:02
 «Got Me Lifted» — 3:43
 «Da Market» — 4:43
 «Life Ain't Playin with You» (з участю Agerman) — 4:12

Посилання 

Музичні альбоми 2002
Альбоми Keak da Sneak
Англомовні музичні альбоми